Santa Anita es una localidad boliviana perteneciente al municipio de Chimoré, ubicado en la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba. 

Según el último censo de 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), la localidad cuenta con una población de 2100 habitantes y está situada a 199 metros sobre el nivel del mar.

Demografía

Población de Santa Anita

Educación 
Santa Anita cuenta con una institucion educativa:

 Unidad Educativa Santa Anita (Primaria)

Referencias

Enlaces externos 
 Reliefkarte der Region Chimoré 1:250.000 (PDF; 3,05 MB)
 Municipio Chimoré - Übersichtskarten Nr. 31003
 Municipio Chimoré - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 2,3 MB)  
  Municipio Chimoré - mapa detallado y datos poblacionales (PDF; 2.3 MB)
Censo de Población y Vivienda, Localidades y Organizaciones Comunitarias  (Censo Boliviano 2001)
Departamento Cochabamba - Sozialdaten (PDF; 7,58 MB)

Localidades del departamento de Cochabamba
Localidades de la provincia de José Carrasco